Шассіньї́-су-Ден () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 135 км на південний захід від Діжона, 45 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 235 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 593,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шассіньї-су-Ден на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шассіньї-су-Ден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара